Волкат има више значења:
 Волкат (Колорадо)
 Волкат (Њујорк)
 Волкат (Индијана)